Пайен, Ансельм (1795—1871) — французский химик, открывший целлюлозу.
 Пайен, Антуан (Antoine Payen; 1792—1853) — бельгийский художник.
 Пайен, Гуго де (ок. 1070—1136) — шампанский рыцарь, первый великий магистр ордена тамплиеров.
 Пайен, Николя Ролан (Nicolas Roland Payen; 1914—2004) — французский изобретатель самолета с передним горизонтальным оперением (aile delta).

См. также 
 Пайен из Мезьера
 Пайен де Мильи (ум. 1148) — барон Иерусалимского королевства.